Иока — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Иока, Кадзуто (род. 1989) — японский боксёр-профессионал.
 Иока, Хироки (род. 1969) — японский боксёр-профессионал.